Skok o tyczce kobiet był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich. Została rozegrana w dniach 2–5 sierpnia 2021 roku na Stadionie Narodowym w Tokio.

Terminarz 
Godziny rozpoczęcia podane są w czasie tokijskim.

Rekordy 
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem zawodów.

Wyniki 
Minimum kwalifikacyjne do finału wynosiło 4,70 m. Żadna z zawodniczek nie osiągnęła minimum kwalifikacyjnego.

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020